Monni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Monni (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio, 
 Monni (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar